Langer Jammer steht für:

 Langer Jammer (Minden), Häuserzeile in Minden, Nordrhein-Westfalen
 Langer Jammer, volksmundlicher Name der Fußgängerbrücke Storkower Straße, Berlin
 Langer Jammer, volksmundlicher Name der Lilienthaler Heerstraße, Bremen-Horn-Lehe
 Langer Jammer, Wanderweg zwischen Rohdental und dem Langenfelder Wasserfall